Den sorte Haand er en stumfilm fra 1911 af ukendt instruktør.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Film fra Danmark (administrationskategori)
Danske film fra 1911
Stumfilm fra Danmark
Sherlock Holmes